Ebomicu ist der Name der Orte in Äquatorialguinea:
 Ebomicu (Centro Sur), Ort in der Provinz Centro Sur
 Ebomicu (Wele-Nzas), Ort in der Provinz Wele-Nzas
 Ebomicu (Aconibe), Ort in der Provinz Wele-Nzas